Suoniemi steht für:

 Suoniemi (Finnland), eine ehemalige finnische Gemeinde, 1973 zu Nokia (Stadt)

Suoniemi ist der Familienname folgender Personen:

 Minna Suoniemi (* 1972), finnische Videokünstlerin